Воздвиженское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Воздвиженское — прежнее название села Шижин в Панфиловском районе Алматинской области.

Россия 
 Воздвиженское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Воздвиженское — село в городском округе Клин Московской области.
 Воздвиженское — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Воздвиженское — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Воздвиженское — село в Апанасенковском районе Ставропольского края.
 Воздвиженское — село в Угличском районе Ярославской области.
 Воздвиженское укрепление — укрепление на левом фланге Кавказской линии в Чечне.

Украина 
 Воздвиженское — село в Ямпольском районе Сумской области.

См. также 
 Воздвиженское сельское поселение